Кубок чемпионов:
 Кубок чемпионов — старое название Лиги чемпионов УЕФА.
  — трофей, вручаемый за победу в лиге по лакроссу.
  — соревнование по снукеру.
 Кубок чемпионов — соревнование по хоккею с мячом.
 Кубок чемпионов — старое название женской Евролиги ФИБА.
 Кубок чемпионов (в МРО РФС среди ЛФК) — футбольные турниры в структуре Четвёртого российского дивизиона.

См. также 
 Международный кубок чемпионов
 Всемирный Кубок чемпионов по волейболу